Боул — фамилия. Известные носители:
 Боул, Клифф (1937—2014) — американский кинорежиссёр.
 Боул, Марк (род. 1973) — американский киносценарист и журналист.

См. также 
 Боал